Consulenza svolta in ambito tecnico
Consulenza tecnica (processo civile)
Consulenza tecnica (processo penale)